Název Dlhý potok má více vodních toků:

 Dlhý potok (přítok Hornádu) – levostranný přítok Hornádu na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Dlhý potok (přítok Rieky) – pravostranný přítok Rieky na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa
 Dlhý potok (přítok Rimavice) – pravostranný přítok Rimavice na Slovensku v okrese Poltár
 Dlhý potok (přítok Vadičovského potoka) – levostranný přítok Vadičovského potoka na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto
 Dlhý potok (přítok Záhumienky) – pravostranný přítok Záhumienky na Slovensku v okrese Humenné

Související články 
 Dlouhý potok